Death Race for Love () — второй и последний выпущенный при жизни студийный альбом американского рэпера Juice WRLD. Он был выпущен 8 марта 2019 года на лейблах Grade A Productions и Interscope Records.

История 
4 марта 2019 года был объявлен официальный трек-лист альбома.

Лид-сингл альбома, «Robbery», вышел 13 февраля 2019 года. Продюсировал песню Nick Mira.

Death Race for Love дебютировал на первом месте американского хит-парада Billboard 200 с тиражом 165,000 альбомных эквивалентных единиц (включая 43,000 чистых продаж альбома). Это первый чарттоппер для Juice Wrld.

Обложка и название альбома были вдохновлены серией игр Twisted Metal для консоли PlayStation.

25 января 2022 вышла бонусная версия альбома с дополнительной песней «Bandit» при участии YoungBoy Never Broke Again.

Признание

Список треков 
По данным iTunes и Tidal

Примечания
  дополнительный продюсер

Участники записи 
По данным Tidal.

 Max Lord — запись 
 Jaycen Joshua — сведение 
 Manny Marroquin — сведение 
 Lil Bibby — сведение 
 Jacob Richards — сведение asisstant 
 Rashawn McLean — сведение asisstant 
 Mike Seaberg — сведение asisstant 
 Colin Leonard — мастеринг

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Чарты десятилетия

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы Juice WRLD
Альбомы, спродюсированные Boi-1da
Альбомы, спродюсированные Hit-Boy
Хип-хоп-альбомы США
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Рок-альбомы США
Альбомы, спродюсированные Cardo
Альбомы, спродюсированные Фрэнком Дюксом
Альбомы, спродюсированные No I.D.